Onderdistrict in Indonesië
 Wolo (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Kolaka in de provincie Zuidoost-Celebes
Plaats in Indonesië
 Wolo (plaats), een plaats in het regentschap Grobogan in de provincie Midden-Java